Herrturneringen i basket vid OS 1988 i Seoul arrangerades mellan 17 och 30 september 1988. Sovjetunionen vann guldet, Jugoslavien silvret och USA bronset. Alla matcher spelades i Jamsil Gymnasium.

Medaljfördelning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Slutspelsträd

Slutlig ställning
 (7-1)
 (6-2)
 (7-1)
 (4-4)
 (5-3)
 (3-5)
 (4-4)
 (4-4)
 (2-5)
 (2-5)
 (2-5)
 (0-7)

Basket vid olympiska sommarspelen 1988